McCoy House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 McCoy House (Delaware), ID-Nr. 73000512
 McCoy House (Pennsylvania), ID-Nr. 73001641
 McCoy House (West Virginia), ID-Nr. 82004328